El nombre hermandad de las Tres Caídas puede referirse a una de las siguientes cofradías católicas españolas:

Hermandad de las Tres Caídas, cofradía de Huelva.

Hermandad de las Tres Caídas, cofradía de Jerez.

Hermandad de las Tres Caídas y Rosario, en Granada.

Hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro, en Sevilla.